Sarduri ist der Name folgender Personen:

 Sarduri I., urartäischer König 834 v. Chr. bis 828 v. Chr.
 Sarduri II., urartäischer König 753 v. Chr. bis 735 v. Chr.
 Sarduri III., urartäischer König 629 v. Chr. bis 615 v. Chr.
 Sarduri Sarduriḫi (auch Sarduri IV.), urartäischer König